Tecos de la UAG  o Tecolotes de la UAG puede referirse a las siguientes acepciones:

 Tecos de la UAG, equipo mexicano de fútbol; 
 Tecolotes de la UAG, equipo mexicano de baloncesto; o
 Tecos A, equipo mexicano de fútbol de la Primera 'A'.